Mauritanië (hedendaags land in Noord-Afrika), Mauritania in het Engels en vele andere talen, maar dat in het Duits en enkele andere talen Mauretanien heet 
 Mauretania (oudheid) (gebied in Noord-Afrika), door dezelfde verwarring
Men noemt dit paroniemen, hier met dezelfde oorsprong, alhoewel het huidige Mauritanië een stuk zuidelijker ligt dan het oude Mauretania.